Рюдберг () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Рюдберг, Андерс (1903—1989) — шведский футболист.
 Рюдберг, Виктор (1828—1895) — шведский писатель.